Рукометна репрезентација Италије представља Италију у међународним такмичењима у рукомету. Налази се под контролом Рукометног савеза Италије.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре 
Није учествовала

Светска првенства

Европска првенства

Медитеранске игре 
 1975 : 5. место
 1979:  2. место
 1983 : 6°
 1987 : 5°
 1991:  3. место
 1993 : 7°
 1997:  2. место
 2001 : 8°
 2005 : 9°
 2009 : 7°

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Италије

Спољашње везе 
 Рукометни савез Италије - званичан сајт

И
Р
Репрезентације Италије